Urbani est un patronyme porté notamment par :
 Ada Spadoni Urbani (1946-), femme politique italienne ;
 Andrea Urbani (1711-1798), peintre et scénographe italien ;
 Carlo Urbani (1956-2003), médecin italien ;
 Giovanni Urbani (1900-1969), cardinal italien ;
 Giuliano Urbani (1937-), journaliste et homme politique italien ;
 Ludovico Urbani (1460-1493), peintre italien ;
 Mara Urbani (1976-), patineuse de vitesse sur piste courte italienne ;
 Massimo Urbani (1957-), saxophoniste de jazz italien ;
 Norberto Urbani (1975-), joueur de football argentin ;
 Vittorio Urbani (1948-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien